Gyurcsek ist der Familienname folgender Personen:

 Déborah Gyurcsek (* 1978), uruguayische Leichtathletin
 Ferenc Gyurcsek (* 1942), ungarischer Bildhauer und Restaurator